Ти́са:

Водные объекты 
 Тиса — река в Центральной Европе, приток Дуная.
 Тиса — водохранилище в Венгрии.
 Тиса — река на Урале, приток Сылвы.
 Тиса — река в графстве Северный Йоркшир, на северо-востоке Англии.

Персоналии 
 Тиса, Иштван (1861—1918) — венгерский политический деятель, премьер-министр Королевства Венгрия.
 Тиса, Кальман (1830—1902) — венгерский политический деятель, премьер-министр Королевства Венгрия.

См. также 
 Тисса